Маровейне () — округ Суринама, расположенный на северо-восточном побережье. Административный центр — город Албина, другие города — Мунго и Ван Хатти.

Население округа — 16 642 человек (2004), площадь — 4627 км².

Население 
В округ Маровейне живут мароны — потомки рабов, сбежавших с плантаций от голландских хозяев, особенно с огромных плантаций Суринама XVII века.

Административное деление

Экономика 
В начале XX века в округе Маровейне были найдены месторождения бокситов, что вызвало всплеск активности в горной промышленности и серьёзно обогатило страну. В округе также хорошо развит туризм.

Примечания 

 
Округа Суринама